Fu-yüan Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongjiang Shi, härad, Heilongjiang, 
 Fuyuan Xian (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar